Verini – cognome italiano
 Antonio Verini – politico italiano
 Walter Verini – politico italiano